Проспе́кт Геро́їв Сталінгра́да — назва проспектів у різних населених пунктах держав колишнього СРСР, на честь Сталінградської битви.

Проспект Героїв Сталінграда — проспект у місті Севастополь
 Проспект Героїв Сталінграда — проспект у місті Харків

 Проспект Героїв Сталінграда — колишня назва проспекту Богдана Хмельницького в місті Дніпро
 Проспект Героїв Сталінграда — колишня назва проспекту Володимира Івасюка в місті Київ
 Проспект Героїв Сталінграда — колишня назва проспекту Героїв України в місті Миколаїв

Проспект Героїв Сталінграда — проспект в місті Волгоград

Проспекти